

Persone
 Edwin Uehara – ex calciatore peruviano naturalizzato giapponese
 Hiromi Uehara – pianista jazz giapponese
 Ken Uehara – attore giapponese
 Koji Uehara – ex giocatore di baseball giapponese
 Leonardo Uehara – calciatore peruviano
 Misa Uehara – attrice giapponese
 Miyu Uehara – modella e personaggio televisivo giapponese
 Rikiya Uehara – calciatore giapponese

Altro
 Anko Uehara – personaggi del manga e anime Great Teacher Onizuka
 Assedio di Uehara – battaglia del periodo Sengoku
 Stazione di Yoyogi-Uehara – stazione ferroviaria di Tokyo